Halo of Blood () — восьмой студийный альбом финской мелодик-дэт-метал группы Children of Bodom, выпущен 7 июня 2013 года в Европе, 11 июня в Северной Америке на Nuclear Blast. В Японии альбом вышел 28 мая на Marquee Inc.

Об альбоме 
19 марта 2013 года стали известны название и трек-лист альбома, а также представлена обложка, автором которой стал Сами Сарамяки, ранее отвечавший за обложки альбомов Follow the Reaper, Are You Dead Yet? и Hate Crew Deathroll.

Бас-гитарист Хенкка Сеппяля: «Мы хотели чтобы на ней было что-то зимнее. Зима неплохо подходит к атмосфере музыки и студийным сессиям. Конечно, это может быть озеро Бодом, замерзшее, с людьми, застрявшими подо льдом. Очень по-фински. Мы очень довольны тем, что Сами создал такой цельный образ!».

Янне Вирман: «Жнец всегда должен присутствовать на нашей обложке… возник определённый сюжет: зима, замерзшее озеро, белый цвет и прочее и прочее».

Группа записывала новый CD в Хельсинки на Danger Johnny Studios. Над записью работал инженер звукозаписи Микко Кармила, ранее сотрудничавший с группой на Hatebreeder, Follow the Reaper и Hate Crew Deathroll, и Петер Тэгтгрен, руководивший записью клавишных и обоих вокалов. Сведение проводилось в Хельсинки на Finnvox Studios.

Алекси Лайхо: «В музыкальном отношении мы пытались добавить нечто новое звучанию наших песен, и в то же время сохранить элементы, присущие COB. Этот альбом содержит в себе как самые быстрые, так и самые медленные песни, которые мы когда-либо писали; по части лирики можно отметить, что прежде мы не затрагивали темы, присутствующие в некоторых новых текстах. Так что будьте готовы встретить десять треков чистого нордического метала».

4 мая 2013 года на официальном YouTube-канале Nuclear Blast было опубликовано видео с текстом на песню «Transference». 13 мая был представлен официальный видеоклип на песню «Transference».

Список композиций

Участники записи 

 Алекси Лайхо − вокал, соло/ритм-гитара
 Роопе Латвала − соло/ритм-гитара, бэк-вокал
 Янне Вирман — клавишные инструменты, соло
 Хенкка Сеппяля − бас-гитара, бэк-вокал
 Яска Раатикайнен — ударные, бэк-вокал

Мировые чарты

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Альбомы Children of Bodom
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы, спродюсированные Петером Тэгтгреном